Камінна душа — повість Гната Хоткевича, видана в 1911-му році.
 Камінна душа (фільм) — екранізація повісті Хоткевича, знята у 1989-му році.